Pezzalunga è una frazione di 555 abitanti del comune italiano di Acerra, nella città metropolitana di Napoli, in Campania.

Geografia fisica 
Si trova nella zona nord-est di Acerra e della frazione di Gaudello in posizione baricentrica tra i comuni di San Felice a Cancello, Nola e Marigliano. Pezzalunga è prevalentemente caratterizzata da un paesaggio agricolo, vi sono inoltre diversi casali tipici della Pianura Campana.

Monumenti e luoghi d'interesse 
A Pezzalunga è presente un'antica chiesa dedicata a San Carlo Borromeo, una scuola per l'infanzia ed una scuola elementare.

Infrastrutture e trasporti

Strade 
Pezzalunga è attraversata principalmente da Via Pezzalunga collegata con la vicina frazione di Gaudello.

Voci correlate 
 Acerra

Frazioni di Acerra
Acerra